Musile di Piave – comune italiano della città metropolitana di Venezia in Veneto
 ASD Pallamano Musile 2006 – società sportiva di pallamano della città di Musile di Piave